Colomba steht für:

 Colomba (Guatemala), Gemeinde im Departamento Quetzaltenango
 Colomba (Mérimée), Novelle von Prosper Mérimée (1840)
 Colomba (Film), deutscher Film von Konrad Wieder (1918)
 Colomba pasquale, italienisches Ostergebäck

Colomba ist der Familienname folgender Personen:
 Franco Colomba (* 1955), italienischer Fußballspieler und -trainer
 Giovanni Battista Innocenzo Colomba (1717–1801), Schweizer Architekt, Kirchenmaler und Bühnenbildner
 Luca Antonio Colomba (1674–1737), Schweizer Maler
 Massimo Colomba (* 1977), Schweizer Fußballspieler

Siehe auch:
 Santa Colomba
 Chiaravalle della Colomba, Zisterzienserkloster in Alseno, Italien
 Colombia
 Columba